Напред, Австралия () е химнът на Австралия.

Написан е от Питър Макормик през 1878 г. Лейбъристкото правителство на Роберт Хоук го заменя с химна на Великобритания God Save the Queen през 1984 г., но запитване до австралийците показва, че те смятат „Advance Australia Fair“ за най-популярния химн.

Текст 

Химни на Австралия